Le terme « engagé » qualifie une personne ou un acte faisant l'objet d'un engagement. Il peut s'agir :
 D'un employé victime du système engagiste. On parle également d' dans le monde anglophone, et la notion est voisine de celle de coolie.
 D'un membre d'un parti politique.
 D'un soldat d'une armée de métier.
D'un concurrent engagé dans une compétition (sportive ou autre)